Джамбеков — чеченская фамилия. Известные носители:
 Джамбеков, Овхад Алихаджиевич (1949) — российский учёный.
 Джамбеков, Умар (1997) — австрийский боксёр.